

Mensen 
 Veganist, een persoon die leeft volgens de veganistische levenswijze.
 Vegan, een inwoner van Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten

Producten en diensten 
 Vegan, iets dat past binnen een veganistische levenswijze.

Plaatsen 
 Vegan, West Virginia, een stad in de Verenigde Staten
 Vegan, berg in Sør-Trøndelag Fylke, Åfjord, Noorwegen
 Vegån, rivier in Dalarna, Zweden

Kunst, amusement en media 
 Vegan (schepsel), een wezen in het kunstwerk van Trenton Doyle Hancock

Zie ook 
 Vega